Wielki układ – nowela Zbigniewa Kubikowskiego z 1975
 Wielki układ – zbiór nowel Zbigniewa Kubikowskiego 
 Wielki układ – polski film z 1976 w reżyserii Andrzeja Jerzego Piotrowskiego, ekranizacja noweli
 Wielki układ – album Andrzeja Korzyńskiego z muzyką stworzoną do filmu